Сезон «Реал Бетіс» 2011—2012 - 95-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Бетіс і його 47-й сезон у найвищому дивізіоні іспанського футболу, після перемоги в другому дивізіоні. Охоплює період від 1 липня 2011 до 30 червня 2012 року.

Окрім Ла-Ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей, розпочавши змагання зі стадії 1/16 фіналу.

Поточний склад 
Станом на 31 серпня 2011

Трансфери

Прийшли 

Загальні витрати:  €1,600,000

Пішли 

Загальний прибуток:  €4,500,000

Змагання

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

Примітки

Посилання 
  

Реал Бетіс
2011–2012